list, une liste en anglais.

Patronyme 
 Friedrich List (1789-1846), économiste allemand ;
 Guido von List (1848-1919), théoricien de l'aryanisme intégral ;
 Wilhelm List (peintre) (1864-1818), peintre et graveur autrichien de la période Jugendstil
 Paul List (1869-1929), éditeur allemand ;
 Wilhelm List (officier allemand) (1880-1971), Generalfeldmarschall allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Herbert List (1903-1975), photographe allemand
 Robert List (né en 1936), homme politique américain
 Liesbeth List (1941-2020), actrice et chanteuse néerlandaise
 Benjamin List (1968-), chimiste allemand, lauréat du Prix Nobel de chimie en 2021

Toponyme 
 List auf Sylt, la commune la plus au nord du territoire allemand, situé sur l'île de Sylt, dans la Mer du Nord.

Voir aussi 
 Liste
List, un court métrage sud-coréen écrit et réalisé par Hong Sang-soo
 LIST "Le journal des amateurs de programmation"
 Liszt
 LIST Luxembourg Institute of Science and Technology

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme